

Astronomia 
 24105 Broughton – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Australia
 Broughton – isola del Nuovo Galles del Sud

 Regno Unito
 Broughton – villaggio della parrocchia civile di Broughton Hamlet, Buckinghamshire (autorità unitaria), Buckinghamshire
 Broughton – parrocchia civile del distretto di Milton Keynes, Buckinghamshire
 Broughton – parrocchia civile del Cambridgeshire
 Broughton – parrocchia civile del Cumbria
 Broughton – centro abitato del Galles, situato nella contea del Flintshire
 Broughton – parrocchia civile dell'Hampshire
 Broughton – parrocchia civile del Lincolnshire
 Broughton – parrocchia civile del Northamptonshire
 Broughton – parrocchia civile del distretto di Craven, North Yorkshire
 Broughton – parrocchia civile del distretto di Ryedale, North Yorkshire
 Broughton – parrocchia civile dell'Oxfordshire
 Broughton – sobborgo di Salford, nella Greater Manchester
 Broughton – località degli Scottish Borders
 Broughton – località di Edimburgo
 Stati Uniti d'America
 Broughton – villaggio della Contea di Hamilton, Illinois
 Broughton – villaggio della Contea di Paulding, Ohio

Persone
 Bruce Broughton (1945) – compositore statunitense
 Jack Broughton (1703-1789) – pugile inglese
 John Broughton (...) – astronomo australiano
Mere Broughton – politica neozelandese
 Rhoda Broughton (1840-1920) – scrittrice inglese
Ruka Broughton (1940-1986) – sacerdote e insegnante neozelandese
 William Robert Broughton (1762-1821) – esploratore britannico